Jméno a příjmení Václav Klíma má více nositelů:

 Václav Klíma (* 1961) – český a československý bezpartijní politik z Příbramska, poslanec FS po sametové revoluci
 Václav Klíma (poslanec Českého zemského sněmu) (1830–1906) – český advokát a politik, poslanec zemského sněmu
 Václav Josef Klíma (1918–2012) – český ekonom a významný český numismatik
Václav Klíma (parašutista) (1933–1999) – český sportovec, dvojnásobný mistr světa v parašutistice